Karl Teutsch ist der Name folgender Personen:

* Karl Teutsch (Offizier) (fl. 1849), österreichischer Offizier siebenbürgischer Herkunft 
 Karl Teutsch (Musiker) (1934–2021), siebenbürgischer Musiker und Musikherausgeber